48 – rok
 48 p.n.e.
 48 (liczba)